«Аойс» () — испанский футбольный клуб из Аойса, в автономном сообществе Наварре.

История 
Клуб основан в 1929 году, домашние матч проводит на стадионе «Сан Мигель», вмещающем 2000 зрителей. После основания клуб долгое время выступал в региональной лиге. По итогам сезона 1995/96 команда заработала повышение. В своём первом сезоне в четвёртом по значимости футбольном дивизионе Испании клуб занял 16 место и закрепился в лиге. По итогам сезона 2012/2013 клуб покинул Терсеру и продолжил своё выступление в региональной лиге.

Сезоны по дивизионам 

 Терсера — 17 сезонов
 Региональная лига (пятый и шестой дивизион) — 71 сезон

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте FutbolMe
 Профиль клуба на сайте Федерации футбола Наварры
 Профиль клуба на сайте футбола Наварры

Футбольные клубы Испании